Logau ist
 der Name eines schlesischen Adelsgeschlechts, siehe Logau (Adelsgeschlecht)

Logau ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Logau (Pseudonym: Salomon von Golaw; 1605–1655), deutscher Dichter des Barock
 Georg von Logau (1495–1553), deutscher Humanist
 Heinrich von Logau († 1625), schlesischer Adliger
 Henning aus dem Winckel-Logau (1863–1925), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Kaspar von Logau (1524–1574), Bischof von Wiener Neustadt und Bischof von Breslau

Logau ist der deutsche Name der polnischen Orte:

 Logow, Ort im Powiat Lubański, Niederschlesien, Polen
 Łagów, Ortschaft der Gemeinde Dąbie (Gersdorf), Powiat Krośnieński, Wojewodschaft Lebus, Polen